Remote procedure call, een computertechnologie
 RPC, een voetbalclub uit Eindhoven
 RPC Entertainment, een Nederlands platenlabel uit de jaren '90